Carayol ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Carayol (* 1953), französischer Mathematiker
 Michel Carayol (1934–2003), französischer Ingenieur, einer der Entwickler der französischen Wasserstoffbombe